Il singolare del torneo di tennis Amarillo Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sargis Sargsian che ha battuto in finale Mark Knowles 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Alex O'Brien (primo turno)
 Michael Joyce (primo turno)
 Neville Godwin (quarti di finale)
 Sébastien Lareau (primo turno)

 Sargis Sargsian (Campione)
 Mark Knowles (finale)
 Oleg Ogorodov (semifinali)
 Oliver Gross (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Amarillo Challenger 1996